Marian Smoluchowski (1872-1917) – polski fizyk
 Roman Smoluchowski (1910-1996) – polski fizyk, syn Mariana
 Tadeusz Smoluchowski (1868-1936) – polski chemik, wspinacz, narciarz, brat Mariana
 Wilhelm Smoluchowski (1900-1974) – polski wspinacz, syn Tadeusza
 Smoluchowski – krater na Księżycu
 (4530) Smoluchowski – planetoida pasa głównego